

Sigle 
 A Programming Language – linguaggio di programmazione
 Allan Pineda Lindo – musicista hip hop membro dei The Black Eyed Peas, meglio conosciuto come apl.de.ap
 Applied Physics Laboratory – laboratorio della Johns Hopkins University
 Applied Physics Letters – pubblicazione dell'American Institute of Physics.
 Anterior Pituitary-Like – simil-estratto ipofisario, in endocrinologia

Astronomia 
 132524 APL – asteroide del sistema solare

Aziende 
 APL (American President Lines Ltd.) – Compagnia di navigazione specializzata nel trasporto di container

Codici 
 APL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nampula (Mozambico)
 apl – codice ISO 639-3 della lingua lipan